«Танки» — российский приключенческий боевик режиссёра Кима Дружинина. В главной роли: Андрей Мерзликин. Автором идеи фильма является Владимир Мединский. Подзаголовок-слоган — «Танки: первые непобедимые».

Премьера киноленты состоялась 26 апреля 2018 года. На российские телеэкраны фильм вышел 23 февраля 2019 года.

Сюжет 
Действие кинокартины разворачивается в период 1939—1940 годов. Фильм рассказывает своеобразную (но не имеющую ничего общего с реально происходившими событиями) приключенческую историю тайного пробега на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина по маршруту Харьков—Москва с целью утвердить производство новых боевых машин, которые впоследствии помогли Советскому Союзу победить в Великой Отечественной войне.

В ролях 
 Андрей Мерзликин — генеральный конструктор Михаил Кошкин
 Антон Филипенко — лейтенант НКВД Пётр Мизулин
 Аглая Тарасова — металлург Лидия Катаева
 Дмитрий Поднозов — Василий Кривич, инженер-испытатель танка № 1 (секретный агент абвера)
 Сергей Стукалов — Николай Кайрат, механик-водитель танка № 2
 Дмитрий Цуцкин — Аркадий Кириллов, водитель грузовика сопровождения
 Андрей Дежонов — директор Харьковского танкового завода Юрий Максарёв
 Дмитрий Гирев — инженер-конструктор Николай Кучеренко
 Георгий Болонев — инженер-конструктор Александр Морозов
 Александр Тютин — командарм Григорий Кулик (после испытаний получивший звание маршала)
 Николай Горшков — комкор Георгий Жуков (после испытаний получивший звание генерала армии) (озвучил Евгений Дятлов)
 Владимир Капустин — майор РККА, командир артиллерийской батареи
 Дмитрий Готсдинер — начальник районного отдела Рабоче-крестьянской милиции
 Мэтс Рейнхард — полковник Гейгер, глава подразделения немецкой разведки
 Маша Токарева — офицер штаба в Берлине
 Алексей Овсянников — Гоззо, командир немецкой разведгруппы
 Леонид Тимцуник — инженер Шульц, специалист по танкам из Германии
 Владимир Верёвочкин — один из диверсантов
 Юрий Ицков — Батя, руководитель белогвардейского центра
 Игорь Грабузов — Бородатый, предводитель отряда белоказаков
 Антон Падерин — один из казаков-разбойников
 Виктор Княжев — сельский участковый
 Георги Майсурадзе — Иосиф Сталин
 Роман Грибков — комбриг бронетанковых войск РККА
 Никита Остриков — капитан РККА, адъютант Жукова
 Олег Сенченко — караульный на Красной площади

Критика 
Обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова в своей рецензии написала про фильм так: «Хотели зрелищную „киновойну“, получили глупую детскую войнушку, в которой фрицы — дебилы, битвы — игрушечные, а белоснежные русские березки не уничтожить вражеским орудиям. Хотели приключения в духе старого кино, получили топорную безвкусную пропагандистскую поделку в духе „Танкистов“, созданных за год до пробега Кошкина».

См. также 
 Главный конструктор (фильм) — экранизация 1980 года (СССР).

Примечания 

Фильмы России 2018 года
Фильмы на русском языке
Исторические фильмы России
Приключенческие фильмы России
Военные фильмы России
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о танкистах
Фильмы об инженерах
Фильмы:Персонаж:Георгий Жуков
Фильмы:Персонаж:Иосиф Сталин
Фильмы-боевики 2018 года
Фильмы-боевики России
Фильмы 20th Century Studios